Wołcza Wielka – wieś w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko
 Wołcza Wielka – osada w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko

 Zobacz też
 Wołcza